Ниже представлен список бабочек Самоа и Американского Самоа.

Толстоголовки

Coeliadinae 

 Badamia exclamationis (Fabricius, 1775)

Парусники 
 Oriens augustula alexina (Plötz, 1884)

Парусники

Papilioninae 

 Papilio godeffroyi Semper, 1866

Белянки

Желтушки 

 Eurema hecabe (Butler, 1875)
 Belenois java Hopkins, 1927

Голубянки

Хвостатки 
 Deudorix epijarbas doris Hopkins, 1927

Polyommatinae 

 Nacaduba dyopa dyopa (Herrich-Schaeffer, 1869)
 Jamides argentina (von Prittwitz, 1867)
 Catochrysops taitensis pepe (Hopkins, 1927)
 Famegana alsulus lulu (Mathew, 1889)
 Zizina labradus mangoensis (Butler, 1884)
 Zizula hylax (Rothschild, 1915)
 Euchrysops cnejus samoa (Herrich-Schaeffer, 1869)

Нимфалиды

Данаиды 
 Tirumala hamata melittula (Herrich-Schaeffer, 1869)
 Tirumala hamata tutuilae (Hopkins, 1927)
 Danaus plexippus plexippus (Linnaeus, 1758)
 Euploea algea schmeltzi (Herrich-Schaeffer, 1869)
 Euploea lewinii bourkei (Poulton, 1924)

Бархатницы 
 Melanitis leda hopkinsi Poulton & Riley, 1928

Nymphalinae 
 Doleschallia tongana vomana (Fruhstorfer, 1902)
 Hypolimnas antilope lutescens (Butler, 1874)
 Hypolimnas errabunda Hopkins, 1927
 Hypolimnas octocula octocula (Butler, 1869)
 Hypolimnas bolina pallescens (Butler, 1874)
 Junonia villida villida (Fabricius, 1787)

Геликониды 
 Vagrans egista bowdenia (M. R. Butler, 1874)
 Phalanta exulans (Hopkins, 1927)

Acraeinae 
 Acraea andromacha polynesiaca Rebel, 1910

Ссылки 
 W.John Tennent: A checklist of the butterflies of Melanesia, Micronesia, Polynesia and some adjacent areas. Zootaxa 1178: 1-209 (21 Apr. 2006)

Природа Самоа
Насекомые Океании
Самоа